Regeringen Vanhanen refererar till två olika finländska regeringar ledda av statsminister Matti Vanhanen:

 Regeringen Vanhanen I (2003–2007)
 Regeringen Vanhanen II (2007–2010)